Sanda Dubravcic-Šimunjak (né le  à Zagreb, en ex-Yougoslavie) est une ancienne patineuse artistique yougoslave. Elle fut médaillée d'argent aux Championnats d'Europe de patinage artistique 1981 à Innsbruck et a également représenté la Yougoslavie aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 ainsi qu'aux Jeux olympiques d'hiver de 1984 où elle se classa respectivement  et . C'est elle qui alluma la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Sarajevo en 1984.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en août 1964
Naissance à Zagreb
Patineuse artistique yougoslave
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Dernier relayeur de la flamme olympique